Il singolare del torneo di tennis Schickedanz Open 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ronald Agénor che ha battuto in finale Tomáš Zíb 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Hendrik Dreekmann (primo turno)
 Guillermo Cañas (quarti di finale)
 Michael Kohlmann (secondo turno)
 Carlos Costa (primo turno)

 Axel Pretzsch (primo turno)
 Lucas Arnold Ker (quarti di finale)
 Markus Hantschk (primo turno)
 Juan-Albert Viloca-Puig (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Schickedanz Open 1999